Руфин Руфинович Гордин (18 июля 1920, Москва — 19 августа 2006, Кишинёв) — русский писатель, журналист, автор исторической прозы.

В годы Великой Отечественной войны ушёл добровольцем в ополчение, служил в учебной сапёрной роте. Работал на военном заводе в Ижевске, затем старшим методистом Дома народного творчества и заведующим литературной частью ижевского Республиканского драматического театра (1951—1959).

С 1960 года — в Кишинёве. Был журналистом в молдавских периодических изданиях, газете «Юный ленинец», редактором детского журнала «Звёздочка». С 1960 года публиковал историческую прозу.

Член Союза писателей Молдавии, Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР.

Книги 
 Когда семь больше ста. Кишинёв, 1961.
 Листки из Книги Земли. Кишинёв, 1962.
 Рассказы о Заикине. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1964.
 Живой сплав. Кишинёв: Лумина, 1966.
 Возвращение Человека-тайны. Кишинёв: Лумина, 1967.
 Солнце Фэт-Фрумоса (для среднего и старшего школьного возраста). Кишинёв: Лумина, 1968.
 Опасен… Опознан… Бежал… Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1972.
 Возвращение Человека-тайны; Чемпионский пояс: Повести. 2-е издание. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1972.
 История с географией. Кишинёв: Лумина, 1976.
 Чудеса с «Географией», или Вчера и Завтра. Кишинёв: Лумина, 1976.
 Geografie cu minuni (на молдавском языке). Trad. de I. Şerban. Кишинёв: Литература артистикэ, 1977.
 Илья Богдеско, народный художник СССР. Кишинёв: Лумина, 1977.
 Странная персона. Кишинёв: Литература артистикэ, 1977.
 Колокола опалы и свирель любви (или Ромео и Джульетта на российский лад). Кишинёв: Литература артистикэ, 1984.
 Чудеса в решете… Кишинёв, 1985.
 Под звездою Кутузова. Кишинёв: Литература артистикэ, 1987.
 Под пушкинской звездою. Кишинёв: Литература артистикэ, 1989.
 Жестокая конфузия царя Петра. М.: Армада, 1996.
 Петру Великому покорствует Персида. Роман. М.: Армада, 1997.
 Шествие императрицы, или Ворота в Византию (Роман о предначертанном, но несбывшемся). М.: Армада, 1998.
 Цари… Царевичи… Царевны… М., 2000.
 Роза Иоффе. В славе и в горестях: из дневников 1942—1966 годов. Подготовка текста и комментарии Р. Р. Гордина. Кишинёв: Pontos, 2001.
 Иван V (Серия «Романовы: Династия в романах»). М.: Армада, 2001.
 Василий Голицын: Игра судьбы. М.: Астрель, 2001.
 Хроника любви и смерти: Александр и Екатерина (с Валентином Азерниковым). М.: АСТ Астрель, 2003.
 Иван V: Цари… царевичи… царевны… М.: АСТ Астрель, 2003.
 Фёдор Головин. С Петром в пути: исторический роман. М.: АСТ Астрель, 2004.

Ссылки 
 Р. Гордин «Рассказы о Заикине»

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Персоналии:Ижевск
Авторы исторических романов
Русские писатели — авторы исторических романов
Русские писатели XX века
Сапёры Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР